Pucará (gemeente), een Boliviaanse gemeente
Pucará (Vallegrande), een plaats in deze gemeente